Селехов — фамилия:

 Селехов, Алексей Абрамович — Георгиевский кавалер; майор; № 1557; 26 ноября 1804.
 Селехов, Егор Герасимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3697; 26 ноября 1823.

См. также 
 Селехово